Дорошенково (), поселок,
Подсереднянский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321484203. Население по переписи 2001 г. составляет 275 (133/142 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Дорошенково находится на реке Хотомля, есть мост, рядом с балкой Глушков Яр, ниже по течению примыкает к селу Кирилловка (Волчанского района).

История 
 1899 — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Дорошенковский фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района